Эрика Кеннеди Джонсон (; 24 марта 1970, Куинс — 13 июня 2012, Майами-Бич) — американская писательница и журналистка.

Биография 
Эрика Кеннеди Джонсон родилась 24 марта 1970 года в Куинсе (штат Нью-Йорк, США). Её отец умер, когда Эрике было 17 лет; её мать, Мэри Мобли Джонсон, была дизайнером интерьера. В 1992 году окончила колледж Сары Лоуренс со степенью бакалавра. 

Её первый и самый успешный роман, «Bling», был опубликован в 2004 году.

13 июня 2012 года была обнаружена мёртвой в собственном доме.

Библиография 
 2004 — Bling, ISBN 978-1401352158
 2009 — Feminista, ISBN 978-0312538798

Примечания 

Писательницы США
Журналистки США
Журналисты США
Певцы и певицы США